La Feuillie (Manche)
 La Feuillie (Seine-Maritime)